Chinameca bezeichnet:

 Chinameca (Morelos), Ort in Mexiko
 Chinameca (Veracruz), Ort in Mexiko
 Chinameca (San Miguel), ein Municipio im Departamento San Miguel, El Salvador
 Chinameca (Vulkan), im Departamento San Miguel, El Salvador